La prova de la marató femenina dels Jocs Olímpics de Londres del 2012 es va disputar el 5 d'agost a l'Estadi Olímpic de Londres.

Rècords 
Abans de la prova els rècords del món i olímpic existents eren els següents:

Horaris

Medallistes

Final

Referències 

Dones
Marató